Паханг (, джави:ڨهڠ دار المعمو — «Паханг — земля процветания») — федеральный штат (султанат) на востоке Малаккского полуострова в Малайзии, третий по площади штат страны, крупнейший на полуострове. Административным центром является город Куантан. История штата связана с историей средневекового государства Паханг.

География 
Находится в восточной части полуострова Малакка, расположен в бассейне реки Паханг. Площадь штата — 35 965 км².

На севере — плоскогорья и горы, на юге — низменности. На западе граница проходит по хребту Кербау. Прибрежная полоса на востоке, омываемая Южно-Китайским морем, тянется на 208 км. Самая высокая точка — г. Тахан (2187 м). Большая часть штата покрыта джунглями, население сосредоточено в основном в прибрежных районах.

Султаны Паханга 
 Мухаммад-шах (1470—1475), сын Мансур-шаха
 Ахмад-шах I (1475—1494), брат предыдущего
 Абдул Джамал-шах I (1494—1512), сын Мухаммад-шаха
 Мансур-шах I (1494—1515), сын Ахмад-шаха I
 Махмуд-шах I (1515—1530), брат предыдущего
 Музаффар-шах I (1530—1540), сын Махмуд-шаха I
 Заин ал-Абидин-шах (1540—1555), брат предыдущего
 Мансур-шах II (1555—1590), сын предыдущего
 Абдул Джамал-шах II (1560—1575), брат предыдущего
 Абдул Кадир Алааддин-шах (1575—1590), брат предыдущего
 Ахмад-шах II (1590—1592), сын предыдущего
 Абдул Гафур Мухйи аддин-шах (1592—1614), брат предыдущего
 Абдул Риайат-шах (1614—1615), сын предыдущего
 Абдул Джалил-шах (1615—1617), сын султана Джохора Алауддин Риайат-шаха III

 Тун Абдул Маджид (1770—1802), раджа бендахара Паханга
 Тун Мухаммад (1802—1803), второй сын предыдущего
 Тун Корис (1803—1806), брат предыдущего
 Тун Али (1806—1857), сын предыдущего
 Тун Мутахир (1857—1863), сын предыдущего
 Ахмад Муаззам-шах (1863—1914), брат предыдущего, С 1881 года — султан Паханга
 Махмуд-шах II (1914—1917), старший сын предыдущего
 Абдулла I Муктасим Биллах-шах (1917—1932), брат предыдущего
 Абу Бакар Риайат ад-дин Муаззам-шах (1932—1974), второй сын предыдущего
 Ахмад-шах III ал-Мустаин (1974—2019), единственный сын предыдущего
 Абдулла II (с 2019 года), сын предыдущего

Административное деление 
Штат делится на 11 районов:

 Куантан
 Пекан
 Ромпин
 Темерлох
 Маран
 Бера
 Бентонг
 Рауб
 Джерантут
 Липис
 Камерон Айландс

Население 
Население в 2007 году составляло 1396,5 тысячи человек, в том числе малайцы — около 1000 тысяч человек, китайцы — 233 тысячи человек, индийцы — 68,5 тысячи человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство — каучуконосы, масличная и кокосовая пальмы, кофе, какао, чай, фрукты, рис — и лесозаготовки. Развито рыболовство. Осуществляется добыча олова. Промышленность представлена главным образом предприятиями по переработке с.-х. сырья, древесины, а также нефти. Ведется строительство индустриальных зон. В Куантане функционирует завод по производству пропилена мощностью 80 тыс. т. в год. Штат пересекают железная и шоссейная дороги. В г. Паданг-Герода — аэропорт

Туризм 
Развита туристическая инфраструктура. Основные объекты туризма: национальный парк «Таман негара», заповедник «Эндау-Ромпин», горные курорты «Камерон Хайлэндс», «Фрейзерс Хилл», песчаные пляжи на о. Тиоман, в Чератенге, Чендоре, Бесерахе и Телук-Чемпедаке.

Известные люди, родившиеся в Паханге
Яссин Саллех - поэт и кинорежиссёр

Примечания

Литература 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — М.: Вече, 2004. — 544 с.

Штаты Малайзии
Султанаты Малайзии